

Суперкубок Украины по футболу 2005 — второй розыгрыш Суперкубка Украины, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются Чемпион страны и обладатель Кубка Украины предыдущего сезона. Матч состоялся 9 июля 2005 года, в Одессе, на стадионе «Черноморец», в присутствии 34 тысяч зрителей. В матче встретились киевское «Динамо», в качестве обладателя Кубка Украины, и донецкий «Шахтёр» — чемпион Украины сезона 2004—2005. Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Голы забивали Элано («Шахтёр») и Валентин Белькевич (Динамо). В серии послематчевых пенальти победу одержал «Шахтёр»

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2004/2005
 Кубок Украины по футболу 2004/2005

Ссылки 
 Протокол мачта на сайте донецкого «Шахтёра»

2005
Суперкубок Украины по футболу 2005
Суперкубок Украины по футболу 2005
Суперкубок Украины по футболу
Спортивные соревнования в Одессе
События 9 июля
Июль 2005 года